Larsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Kai Larsen
 Knud Larsen
 Kim Richard Larsen
 Supee Saksuwan Larsen
 Torben B. Larsen
 Esther Louise Larsen

Robotskapade auktorsförkortningar